Ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (niem. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) – niemieckie ministerstwo federalne. Siedziba główna ministerstwa mieści się w Bonn, jednak drugie, równie ważne stanowisko mieści się w Berlinie. 

Zostało utworzone 22 stycznia 2001 roku jako Ministerstwo ochrony konsumentów, rolnictwa i polityki żywnościowej, z przekształcenia Ministerstwa rolnictwa, polityki żywnościowej i lasów (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten). Ochrona konsumentów została przetransferowana z Ministerstwa zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Ministrowie rolnictwa, polityki żywnościowej i lasów (1949–2001)

Ministrowie ochrony konsumentów, rolnictwa i polityki żywnościowej (2001–2005)

Ministrowie żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów (2005–2013)

Ministrowie wyżywienia i rolnictwa – od 2013 

Rolnictwa
Rolnictwo w Niemczech
Niemcy